Granje (Jakšić), een plaats in de Kroatische gemeente Jakšić
 Granje (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad, Bosnië-Herzegovina